Петрецово— деревня Помогаловского сельского округа Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области .

Деревня находится по левую сторону Волги, в 10 километрах восточнее областного центра — Ярославля.

В деревне — школа, Покровская церковь.

Здесь родились 

 Виноградов, Александр Павлович (1895-1975) — академик АН СССР, геохимик

Источники 

Населённые пункты Тутаевского района